7664-39-3 est le numéro CAS de deux composés : 
 l’acide fluorhydrique ;
 le fluorure d'hydrogène.

Numéro CAS